Melibea (in greco antico Μελίβοια) può riferirsi a:

Astronomia
 137 Melibea – asteroide

Geografia
 Melibea – antica città in Istiotide, distretto della Tessaglia
 Melibea – antica città in Magnesia, distretto della Tessaglia

Mitologia
 Melibea – altro nome di Clori, figlia di Anfione e Niobe
 Melibea – altro nome di Peribea, madre di Aiace Telamonio
 Melibea – un'Oceanina, sposa di Pelasgo e madre di Licaone